

Села:
 Глинськ — Вінницька область, Хмільницький район
 Глинськ — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Глинськ — Львівська область, Львівський район
 Глинськ — Рівненська область, Рівненський район
 Глинськ — Сумська область, Роменський район

 Глинськ — див. Глинське, Полтавська область, Полтавський район
 Глинськ (Глинщина) — назва міста Золотоноша у XVI столітті
 Глинськ — старовинне історичне місто, осідок князів Глинських (нині — село Глинськ Роменського району Сумської області)

Інші країни 
  (; ) — село в Ірландії, у графстві Голвей (провінція Коннахт)
  (; ) — село в Ірландії, у графстві Мейо (провінція Коннахт)
  (, , ) — село в Нижній Лужиці, земля Бранденбург, район Шпре-Найсе, муніципалітет Ко́льквіц ()
 Глинськ — село у Трубчевському районі () Брянської області (Росія)

Див. також 
 Глинська пустинь — чоловічий православний ставропігійний монастир у селі Соснівка, Шосткинський район Сумська область (1557-1922, 1942—1961, 1994)
 Глинське
 Глинський
 Глинсько
 Глиняни

Джерела 
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Tom II, s. 590 .